Nogometna reprezentacija Republike Irske predstavlja Irsku u nogometu. Domaće utakmice igra na Aviva Stadiumu u Dublinu. Najveći uspjeh im je plasman u četvrtinu finala na Svjetskom prvenstvu 1990.

Uspjesi

Svjetska prvenstva
 1930.- nisu se natjecali
 1934. do 1986.- nisu se kvalificirali
 1990. - četvrtina finala
 1994. - osmina finala
 1998. - nisu se kvalificirali
 2002. - osmina finala
 2006. do 2018.- nisu se kvalificirali

Europska prvenstva
 1960. do 1984. - nisu se kvalificirali
 1988. - ispali u skupini
 1992. do 2008. - nisu se kvalificirali
 2012. - ispali u skupini
 2016. - osmina finala

Trenutni sastav   

Izbornik Martin O'Neill je objavio popis sljedećih igrača za Europsko prvenstvo u 2016. godini.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Francuskom: 26. lipnja 2016.

Igrački rekordi

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Danskom: 18. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova i nastupa unesen poslije utakmice sa Danskom: 18. studenog 2019.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica 

Irska
Nogomet u Irskoj
Nogomet